TV Hebdo est le nom d'au moins deux magazines :
 TV Hebdo (Québec), un magazine de télévision québécois publié depuis 1960 ;
 TV Hebdo (France), un ancien magazine de télévision français publié de 1987 à 2009 par Lagardère Active (anciennement Hachette Filipacchi Médias).